Tipsligan 2018 var den 29:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

2018 i Finland
Fotbollssäsongen 2018
2018